Contea di Bomê: contea cinese
 Bome: scultore giapponese